Ellen Clemens (geboren 1968 in Regensburg) ist eine deutsche Extremsportlerin. Sie gewann  2000, 2006, 2007 und 2012 den Zugspitz-Extremberglauf.  2007 war sie Vizeweltmeisterin im Berglauf in der Altersklasse über 35 Jahre. 

Hauptberuflich arbeitet Clemens als Anästhesistin im Krankenhaus Garmisch-Partenkirchen sowie als Notärztin bei der Bergwacht.

Weblinks 
 Porträt in der SZ
 Bericht im Kreisboten
 Bericht über WM 2007

Extremsportler (Deutschland)
Person (München)
Deutscher
Geboren 1968
Frau